Poppy (Amapola en inglés) puede referirse a:

 Poppy, cantante estadounidense.
 Poppy Montgomery, actriz australiana. 
 Poppy Z. Brite, escritora estadounidense.
 Poppy Drayton, actriz británica.
 Poppy Morgan, modelo británica.